

Patronyme 
 Bobby Ray Inman (1931- ), amiral américain ;
 Josh Inman (1980- ), rameur d'aviron américain ;
 Philip Inman (1er baron Inman) (1892-1979), homme politique britannique ;
 Stu Inman (1926-2007), joueur, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball ;
 William Inman (1825-1881), armateur britannique ;

Toponyme 
 Inman, une ville du Kansas

Autre 
 Inman Line, compagnie britannique de transport maritime qui a existé de 1850 à 1893.